El escudo de Argel, la capital de Argelia, fue creado después de la independencia del país en 1962. Muestra una fortaleza, que simboliza la Casba, un barco que simboliza la ciudad portuaria y la importancia de la navegación y la flota argelina, vital para la economía del país desde tiempos anteriores, así como dos leones, que se pueden ver en Bab Azoun, una de las puertas de la ciudad. La media luna simboliza el islam, la religión del Estado, la pluma para simbolizar el desarrollo científico y cultural. La gavilla de espigas (los cultivos principales del país) simboliza la agricultura, mientras que la rueda dentada simboliza la industria (Argel es el mayor centro industrial del país).

Encima del escudo hay una corona mural que simboliza la fuerza/fortaleza de la ciudad.

Antiguo escudo 

Durante la época en que fue colonia francesa, el escudo de Argel tenía una banda siniestra sobre la que había un  pequeño escudo conteniendo una cruz blanca y un león propiamente dicho. El león también apoyaba la pata delantera en una bola o boulet, que también tenía la misma tintura. También contenía la media luna, el barco y la gavilla de cereales, aunque con un diseño gráfico distinto. Al crear el escudo de Argel actual, se suprimió el león y el pequeño escudo con la cruz.

Enlaces externos 
 Heraldry of the World: Alger/Algiers. Consultado el 5 de marzo de 2023.

Argel
Argel
Argel
Argel
Argel
Escudos con ruedas dentadas